«Сессна-CH-1 Скайхук» \ YH-41 «Сенека» () — единственный вертолет компании Cessna. Разработка и производство- 1953−1962. Вертолёт был предложен в двадцати моделях, из которых около пяти военного предназначения (проданные южноамериканским странам в рамках программы военно-технической помощи), остальные — вертолёты гражданской авиации. Было произведено около 50 вертолётов.

Разработка 

Предприятие Cessna Aircraft Company в 1952 купило компанию Seibel Helicopter Company в Уичито, Канзас. К этому моменту предприятие уже разработало прототип вертолета Seibel S-4B. На его основе была начата разработка вертолета Cessna. Первый двухместный прототип выполнил полёт в 1954. В 1955 вертолет CH-1 получил сертификат типа CAA- 3H10. Затем машина была переработана в четырехместную модификацию CH-1A, сертификат типа на неё получен в 1956.

Конструкция 

Двигатель вертолета располагался впереди, что обеспечило выгодное размещение центра тяжести машины и упростило доступ для обслуживания. Фюзеляж- полумонокок во многом напоминал фюзеляжи самолетов Cessna. Несущий винт- двухлопастный, крепление лопастей к втулке - L-образные шарниры. Двигатель- поршневой 4-х цилиндровый Continental FSO-470 мощностью 260 л.с., оснащен турбонаддувом (на ряд модификаций устанавливались другие двигатели) .

Эксплуатация 

Всего выпущено около 50 машин. Часть из них была приобретена армией, государственными организациями и ВВС различных стран: армия США — 10 вертолетов для оценочных испытаний, правительство США — 15, ВВС Эквадора — 4, армия Ирана- 5. Остальные машины проданы частным владельцам.
  
На данном вертолёте установлен ряд рекордов. CH-1A был первым вертолетом, приземлившимся на горе Pikes Peak, высота 4,300 м, 15 сентября 1955, вертолет CH-1B с двигателем FSO-526-2X установил официальный мировой рекорд высоты FAI для вертолетов — 29,777 футов — 28 декабря 1957. На настоящий (2011) момент этот рекорд высоты для поршневых вертолетов не превзойдён.

Технические характеристики 

Экипаж: 1-2

Вместимость: 4, включая экипаж

Диаметр несущего винта: 11 м
 
Высота 2.6

Площадь, ометаемая несущим винтом: 89.4 m²

Вес (пустой): 940 кг

Вес (взлетный): 1,400 кг

Силовая установка: 1 × ПД Continental FSO-526, рядный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, мощность 270 л.с.

Источники, ссылки 

Описание и фотографии вертолета 

Фотографии вертолета

Примечания 

Гражданские вертолёты
Вертолёты Cessna